

Astronomia 
 1662 Hoffmann – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Hoffmann-La Roche – azienda farmaceutica svizzera

Persone

Hoffmann

Cognome composto 
 E. Hoffmann Price – scrittore statunitense
 Fritz Hoffmann-La Roche – imprenditore svizzero

Altro 
Hoffmann – microvettura del 1951
Forno Hoffmann – forno per laterizi con produzione a ciclo continuo
Pasta di Hoffmann – farmaco galenico